Outlast má více významů:
 Outlast (materiál) – materiál původně vyvinutý pro kosmonautiku, dnes však používaný především v oděvním průmyslu
 Outlast (videohra) – hra vydaná v roce 2013 společností Red Barrels